Meraxes gigas es la única especie del género extinto Meraxes, un dinosaurio terópodo carcarodontosáurido, que vivió a mediados del periodo Cretácico, entre 95 a 93 millones de años atrás, durante el Cenomaniense, en lo que es hoy Sudamérica. Sus restos se han encontrado en rocas del Cretácico Superior de la Formación Huincul en la Patagonia, en Argentina.

Descripción 

Meraxes era un terópodo de gran tamaño, con un peso estimado de más de 4,263 kilogramos, con un intervalo de confianza de 3,196 - 5,331 kilogramos. Solo su cráneo medía 1.27 metros de largo, superando el de Acrocanthosaurus, el cual tenía una longitud craneana de 1.23 metros. Las formas y proporciones de varios de los huesos (cráneo, escápula, metacarpos, el eje isquial, huesos de los pies, etc.) indican que Meraxes y Acrocanthosaurus tenían proporciones y un tamaño corporal similares. Además poseía extremidades delanteras muy reducidas, un ejemplo de evolución convergente que ocurrió independientemente en cuatro linajes distintos: Carcharodontosauridae, Abelisauridae, Tyrannosauridae y Alvarezsauridae.

Los análisis osteohistológicos del holotipo sugieren que este individuo puede haber alcanzado unos 53 años de edad al morir, lo que lo convierte en el terópodo no aviano más longevo conocido. También se determinó que Meraxes habría presentado un crecimiento continuo a lo largo de su vida incluso después de haber alcanzado la madurez, y que su crecimiento era más lento que el de otros terópodos de diferentes familias, tales como Tyrannosaurus, con el cual fue comparado. Los estudios del holotipo de Meraxes también sugieren que los carcardontosáuridos alcanzaban la madurez entre los 30 a 40 años de edad.

Descubrimiento e investigación 
El espécimen holotipo de Meraxes, anteriormente conocido como el "carcarodontosáurido de Campanas", MMCh-PV 65, fue descubierto en 2012. Los huesos descubiertos incluyen un cráneo casi completo, elementos de las cinturas escapular y pélvica, extremidades anteriores parciales, extremidades posteriores casi completas, fragmentos de las costillas y vértebras cervicales y dorsales, un hueso sacro, y varias vértebras caudales completas. Por tanto, constituye el esqueleto de carcarodontosáurido más completo conocido del hemisferio sur.

Meraxes gigas fue descrito en 2022 por Canale et al. con base en estos restos. El nombre del género, "Meraxes", hace referencia a un dragón de la serie de novelas de fantasía de George R.R. Martin, Canción de hielo y fuego. El nombre de la especie, "gigas", se deriva de la palabra en griego para "gigante", en referencia a su gran tamaño.

Clasificación 
Meraxes constituye el miembro que más tempranamente divergió de la tribu Giganotosaurini dentro de la familia Carcharodontosauridae. El cladograma mostrado a continuación muestra los resultados del análisis filogenético realizado por Canale et al.

Paleoambiente 

Meraxes fue descubierto en la Formación Huincul. Los terópodos del área están representados por el paraviano Overoraptor, el elafrosaurino Huinculsaurus, los abelisáuridos Skorpiovenator, Tralkasaurus y Ilokelesia, su pariente carcarodontosáurido Mapusaurus, y el megarraptorano Aoniraptor. Sin embargo, Meraxes fue hallado en rocas más antiguas que Mapusaurus, por lo que probablemente ambos carcarodontosáuridos no coexistieron. Los herbívoros del área incluyen a los saurópodos rebaquisáuridos Cathartesaura y Limaysaurus, los titanosaurios Argentinosaurus y Choconsaurus, e iguanodontianos indeterminados.

Referencias 

Carnosauria
Dinosaurios de América del Sur
Dinosaurios del Cretácico